Премія «Г'юго» найкращому письменнику-аматору — номінація премії «Г'юго», яка присуджується письменнику-аматору, науково-фантастичні твори якого не видавались у професійній пресі. Номінація започаткована у 1967 році. Нагорода присуджується щороку. За 58 церемоній на нагороду було номіновано 98 письменників. Лауреатами номінації стали 21 письменник. Рекордсменом серед лауреатів є валлійський письменник Дейвід Ленгфорд, який номінувався 31 раз з 1979 по 2009 роки та перемагав 19 разів щороку з 1989 по 2007 роки. Серед інших багаторазових лауреатів — Річард Ейз (7 разів), Майк Глієр (4 рази), Сьюзен Вуд Гліксон (3 рази).

Лауреати і номінанти 

  *   Лауреати

Примітки 

Премія «Г'юго»
Нагороди, засновані 1967